Савозеро — исток реки Мехреньга
 Савозеро
 Савозеро

Примечания